Соревнования по гребному слалому среди каноэ-одиночек у мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 16 спортсменов из 13 стран.

Свою первую золотую медаль на дебютных играх получил 22-летний француз Тони Эстанге. Четыре года назад бронзовым призёром игр стал его брат Патрис Эстанге.

Чемпион прошлых Олимпийских игр словак Михал Мартикан занял второе место.

Бронзовым призёром стал ещё один представитель Словакии Юрай Минчик.

Медалисты

Соревнования

Квалификация 
Соревнования проходили в 2 попытки. Итоговый результат каждой попытки складывался из времени, затраченного на преодоление дистанции и количества штрафных очков. Одно штрафное очко равняется одной секунде времени. По итогам квалификации в финал прошло 12 спортсменов, показавших наименьшее общее время по сумме двух попыток.

Финал 
Финал проводился по такой же схеме, как и квалификация. Победителем первой попытки стал Тони Эстанге. Вторая попытка лучше удалась Михал Мартикану, но по общему времени француз стал чемпионом.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт